Тапио «Тонквемада» Вильска ( род. 19 сентября , Савонлинна, Финляндия) — вокалист хэви-метал группы Sethian. Также является бывшим вокалистом группы Finntroll. Он получает вдохновение от таких групп как Black Sabbath, Motörhead, Dead Kennedys, Venom, Thin Lizzy and The Pixies.

Биография 
Его музыкальная карьера началась когда он принимал участие в таких группах как Lyijykomppania, Stray Toasters и Nattvindens Gråt вместе с Туомасом Холопайненом и Сами Вянскя в середине 90-х годов.

Он принял участие в записи альбома группы Nightwish Oceanborn, вышедшего в 1998 году. Его вокал звучит в композициях «Devil and the Deep Dark Ocean» и «The Pharaoh Sails to Orion». Кроме этого он участвовал в записи композиции «10th Man Down», DVD From Wishes to Eternity и End of Innocence.

В 2003 году Вильска присоединился к фолк-викинг-метал группе Finntroll. В составе группы он записал два альбома: экспериментальный Visor om Slutet и наиболее известный Nattfödd. Тапио также снялся в видеоклипе на песню «Trollhamaren». Однако в 2006 году группа отказалась от услуг Тапио по личным мотивам, которые ни музыканты, ни Вильска не пожелали обнародовать.

Также принял участие в записи ряда альбомов группы Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.

Дискография 
 Lyijykomppania — Uimakoulu ()
 Nattvindens Gråt — A Bard’s Tale ()
 Nattvindens Gråt — Chaos Without Theory ()
 Wizzard — Devilmusick ()
 Wizzard — Songs Of Sin And Damnation ()
 Nightwish — Oceanborn ()
 Nightwish — Over the Hills and Far Away ()
 Sethian — Into The Silence ()
 Finntroll — Visor om Slutet ()
 Finntroll — Nattfödd ()
 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus — Itku pitkästä ilosta (2000)
 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus — Rajaportti (2002)
 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus — Hartes Land (2004)
 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus — Itku pitkästä ilosta (2000)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Nightwish 
 Официальный сайт Finntroll
 Официальный сайт Sethian
 Официальный сайт Lyijykomppania 

Рок-музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии